La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1995-1996 est la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, organisée par l'IIHF. La compétition s'est déroulé de septembre 1995 au 

Le Jokerit Helsinki remporte le titre en battant en finale le Kölner Haie.

Tour préliminaire 
Il s'est déroulé en septembre 1995.

Premier tour 
Il s'est déroulé du 6 au 8 octobre 1995. Les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième se qualifient pour la deuxième tour.

Groupe A 
Il s'est déroulé à Sofia (Bulgarie).

Groupe B 
Il s'est déroulé à Budapest (Hongrie).

Groupe C 
Il s'est déroulé à Herning (Danemark).

Groupe D 
Il s'est déroulé à Tilbourg (Pays-Bas).

Deuxième tour 
Il s'est déroulé du 10 au 12 novembre 1995. Les premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale.

Groupe E 
Il s'est déroulé à Hamar (Norvège).

Groupe F 
Il s'est déroulé à Kloten (Suisse) et à Feldkirch (Autriche).

Groupe G 
Il s'est déroulé à Bolzano (Italie).

Groupe H 
Il s'est déroulé à Vsetín (République tchèque).

Phase finale 
Elle s'est déroulée du 26 au 30 décembre 1995 à Cologne (Allemagne).

Les premiers de chaque groupe se qualifient pour la finale tandis que les équipes finissant deuxième s'affrontent pour la médaille de bronze.

Groupe J

Groupe K

Match pour la troisième place

Finale

Bilan 
Le Jokerit Helsinki remporte la  Coupe d'Europe, sa deuxième consécutive.

Meilleurs pointeurs de la phase finale
Nota : B = buts, A = assistances, Pts = points

Effectif vainqueur

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1995
Hockey sur glace en 1996
Hockey sur glace M1